Superettan 2001 spelades 16 april-28 oktober 2001. Kalmar FF och Landskrona BoIS kvalificerade sig direkt för spel i Allsvenskan 2002. Mjällby AIF knep kvalplatsen men förlorade därefter dubbelmötet där motståndaren var den Allsvenska 12:an IFK Norrköping.

Kvalificerade lag 

Följande 16 lag var kvalificerade för att spela i Superettan 2001:

Från Allsvenskan 2000  (2 lag) 

 Gais
 Västra Frölunda IF

Från Allsvenskt kvalspel (1 lag)

 Mjällby AIF (förlorade det Allsvenska kvalet mot BK Häcken med 5-5, 2-3 efter Str) 
 Mjällby spelade Superettan fotboll 2000.

Från Superettan 2000 (10 lag)

 Assyriska FF
 Café Opera
 Enköpings SK
 Kalmar FF
 Landskrona BoIS
 IF Sylvia
 IK Brage
 Umeå FC
 Västerås SK
 Östers IF

Från Div 2-kvalet till Superettan (3 lag)

 Gefle IF (vann Superettankvalet mot IF Brommapojkarna via 4-2)
 IFK Malmö (vann Superettankvalet mot Torslanda IK med 5-1)
 Motala AIF (vann Superettankvalet mot BK Forward med 5-1)

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Säsongsstatistik

Skytteliga

Assistliga

Övrigt 
 Kalmar FF:s poängskörd detta år är rekord för superettan.
 Mjällby AIF förlorade kvalet mot IFK Norrköping med sammanlagt 3-4.
 Gefle IF:s poängskörd detta år är rekord för fjärdeplatsen. En poängskörd som var bättre än Superettans segrare följande år...
 Från Allsvenskan nedflyttadde Gais inledde uselt och kunde trots en stark höstspurt inte rädda kontraktet.
 Ännu sämre gick det för Umeå FC, som efter en inledande seger mot just Gais, förlorade sju raka matcher utan att lyckas göra ett enda mål.
 Motalas AIF:s poängskörd (17) var den sämsta som presterats i Superettan fram tills Umeå FC kom sist i Superettan 2006 på 16 poäng.

Källor

Externa länkar
 Samtliga resultat på SvFF:s hemsida
 Skytteligan på SvFF:s hemsida
 Kvalet till Allsvenskan på SvFF:S hemsida

Fotboll i Sverige 2001
Fotbollssäsongen 2001
2001